Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel Prague Open) van 2022 vond plaats van maandag 25 tot en met zondag 31 juli in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De onder neutrale vlag deelnemende Anastasija Potapova bereikte beide finales. Zij verloor die in het enkel­spel van de thuisspelende Marie Bouzková, waarna zij de eindstrijd in het dubbelspel won samen met land­genote Jana Sizikova.

Enkelspel 
Titelverdedigster Barbora Krejčíková uit Tsjechië was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Estische Anett Kontaveit bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Anastasija Potapova.

Het achtste reekshoofd, Marie Bouzková uit Tsjechië, won het toer­nooi zonder ook maar één set te ver­lie­zen. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Anastasija Potapova met 6–0 en 6–3. Bouzková wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het derde reekshoofd – zij strandde in de eerste ronde. Ook haar land­genote Alison Van Uytvanck kwam niet door haar openings­partij heen – al tijdens de eerste set moest zij de strijd staken wegens een onderrugblessure.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Marie Bouzková en Lucie Hradecká had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Hradecká speelde samen met landgenote Andrea Sestini-Hlaváčková – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste Belgische team Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een onderrugblessure van Van Uytvanck. In het toernooi­schema werden zij vervangen door het alternate team Angelina Gaboejeva en Anastasija Zacharova.

Het als vierde geplaatste duo Anastasija Potapova en Jana Sizikova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Angelina Gaboejeva en Anastasija Zacharova in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Potapova had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; Sizikova geen.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met de Poolse Magda Linette – zij verloren hun openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Praag 2022
Praag